
Pojam -{T3}- može da se odnosi na:

 Trijodotironin – hormon
 Co-codamol, -{Tylenol 3}- (paracetamol sa kodeinom) – lek protiv bolova
 Terminator 3: Pobuna mašina (T3) – film